Ab Urbe Condita; Latijn voor "vanaf de stichting van de stad":
Ab Urbe Condita (jaartelling); Romeinse jaartelling
Ab Urbe Condita (boek); historisch werk van Titus Livius
Amsterdam University College, een "liberal arts & science college"
Autodefensas Unidas de Colombia; Colombiaanse paramilitaire groep
In de integraalrekening: Area Under the Curve, de oppervlakte onder een kromme